Сергей Андрианович Лобастов ( — 1999) — советский легкоатлет, участник Олимпиады 1952 года в спортивной ходьбе на  (4:32.34,2 — пятое место). Заслуженный мастер спорта СССР (1957). Заслуженный тренер СССР и РСФСР. Подполковник Советской армии в отставке.

Был первым из уфимцев, кто удостоился звания заслуженного мастера спорта СССР. Это произошло в начале 1957 года.

Биография 
Родился 5 апреля 1926 года в Уфе. После окончания средней школы в 1949 году уехал учиться в Чкаловское (Оренбургское) военное училище летчиков. Был неосвобожденным секретарем комсомольской организации учебной эскадрильи. По состоянию здоровья (высокое артериальное давление, порок сердца) был отчислен. После отчисления уехал учиться в Краснознаменный Ленинградский военный институт физической культуры и спорта имени В. И. Ленина.

Окончил Ленинградский военный институт физической культуры (1953). Сергей сумел преодолеть болезнь полностью, постепенно, шаг за шагом увеличивая физические нагрузки, повышая своё спортивное мастерство в ходьбе. Настойчивость и трудолюбие принесли ему успех на международной и всесоюзной аренах. Тренировался лёгкой у Зиновия Иссурина.

Выступал в спортивной хотьбе за СКА (Ленинград), с 1953 года — за ЦДСА (Москва). Чемпион СССР (1950, 1951) в спортивной ходьбе на 50 км, 2-й призёр чемпионата СССР (1957) в спортивной ходьбе на 50 км. На I летней Спартакиаде народов СССР в 1956 году был шестым. Первым с  4:05.12,2 был его ученик рядовой Григорий Климов. 3-й призёр чемпионата Европы (1954) в спортивной ходьбе на  (46.21,8). Многократный рекордсмен мира.

Участник Олимпийских игр . Победитель первой Спартакиады СКДА. С 1953 года — главный тренер ЦДСА (Москва) по спортивной ходьбе.

Был тренером сборной СССР, длительный период — главным тренером Советской армии по лёгкой атлетике. Под его руководством армейцы страны и советские ходоки добивались успехов, за что он был удостоен званий заслуженного тренера СССР и РСФСР.

Скончался в 1999 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Примечания

Ссылки 
 
 Он дружил с самим Владимиром Куцем // Вечерняя Уфа
 http://sport-strana.ru/lobastov-sergej-andrianovich
 http://spartak-tmb.com.ru/books/m-v-frunze/pereidya-na-trenerskuyu

Спортивные ходоки СССР
Спортивные ходоки России
Спортсмены Уфы
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Похороненные на Ваганьковском кладбище